Praga (Praha) este capitala Republicii Cehe și fosta capitală a Cehoslovaciei.

Praga se mai poate referi și la următoarele:

Localități:
 Praha, Slovacia, un sat din sud-estul Slovaciei 
 Praga (Nikšić), un sat din Muntenegru
 Prague, Nebraska
 Prague, Oklahoma
 New Prague, Minnesota
 Praha, Texas

Altele:

 Ofensiva Praga, ultima bătălie importantă din Europa din timpul celui de-al doilea război mondial 
 Copilul Iisus din Praga, statuie faimoasă a lui Iisus Hristos din Biserica Sfintei Fecioare Victorioase din Praga